Пыча:

 Пыча (приток Ревун-Шари) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Пыча (приток Снигиревки) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области.